Radcliff ist der Familienname folgender Personen:

 Damaine Radcliff (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler
 Jacob Radcliff (1764–1844), US-amerikanischer Politiker
 Jean Radcliff (auch John Radcliff), französischer Politiker, Bürgermeister von Bordeaux 

 Will Radcliff († 2014), US-amerikanischer Unternehmer 

Radcliff ist der Name folgender Orte:

 Radcliff (Kentucky), im Hardin County, Kentucky, Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Radcliffe
 Ratcliff